Барон Феррерс () — несколько баронских титулов в пэрстве Англии:

 Барон Феррерс из Гроуби — английский дворянский титул, существовавший в 1299—1554 годах.
 Барон Феррерс из Уэма — английский дворянский титул, существовавший в 1375—1396 годах.
 Барон Феррерс из Чартли — английский дворянский титул, существовавший в 1299—1855 годах.